Białe Błota (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in powiat Bydgoski
 Białe Błota (Powiat Aleksandrowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Aleksandrowski
 Białe Błota (powiat Bydgoski), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Bydgoski
 Białe Błota (Powiat Lipnowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Lipnowski
 Białe Błota (Powiat Mogileński), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Mogileński
 Białe Błota (Powiat Świecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Świecki
 Białe Błota (Powiat Chojnicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Chojnicki